Achalgori (gemeente), een de jure gemeente in de Georgische regio Mtscheta-Mtianeti, en een feitelijk district in de afscheidingsrepubliek Zuid-Ossetië;
 Achalgori (plaats), het bestuurlijke centrum hoofdplaats van deze gemeente.